Simetierre est un roman de Stephen King de 1983 ;
 Simetierre est un film de Mary Lambert sorti en 1989, adaptation de ce roman ;
 Simetierre 2 est la suite du film sorti en 1989, toujours réalisé par Mary Lambert et sorti en 1992 ;
 Simetierre est un film de Kevin Kölsch et Dennis Widmyer, sorti en 2019, seconde adaptation du roman.

Homonymie de titre